Monety ist ein polnischer Ortsname:
 Monety (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Monethen, 1938 bis 1945 Moneten, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Monety (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Monethen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen